Bianca Andreescu e Carson Branstine erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

Liang En-shuo e Wang Xinyu hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Violet Apisah e Lulu Sun con il punteggio di 7–64, 4–6, [10–5].

Teste di serie 

  Liang En-shuo /  Wang Xinyu (campionesse)
  Simona Waltert /  Wang Xiyu (semifinale)
  Yuki Naito /  Naho Sato (semifinale)
  Viktoriia Dema /  Marta Kostyuk (primo turno)

  María Lourdes Carlé /  Layne Sleeth (primo turno)
  Gergana Topalova /  Daniela Vismane (secondo turno)
  Violet Apisah /  Lulu Sun (finale)
  Clara Burel /  Zheng Qinwen (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2018